Cette page contient les pages d'homonymie de Jocelyn et Josselin.

Jocelyn est un prénom, un patronyme et un toponyme de genre masculin.

Prénom 

Ce prénom a pour origine la racine germanique gaut-, nom du peuple des Goths, avec un -s : Gauts- > Gauz-, suivi du suffixe diminutif -lin ou du double suffixe -il-in. Gauz-il-in, dont l'évolution phonétique régulière en français a donné Jocelyn (cf. *gauta > joue ; gaudia > joie). La forme normanno-picarde est Gosselin.

Il a pour variantes Jocelyn, Josselyn, Jocelin, Josselin, Joslin, etc. et au féminin Jocelyne, Josselyne, Joceline, Josseline, Josline, etc.

Les Jocelyn sont fêtés le 13 décembre.

Personnalités portant ce prénom

Personnages du Moyen Âge 
 Jocelyn, chancelier du royaume de Sicile, au début du règne du roi Roger II (1130-1154)
 Josselin de Porhoët (mort en 1074), vicomte de Rennes
 Josselin  d'Édesse (mort en 1131), croisé
 Josselin II d'Édesse (mort en 1159), croisé
 Josselin III d'Édesse (mort en 1200) croisé

Variantes locales 
 France
 , normanno-picarde
 Jousselein en Maine-et-Loire
  en Sarthe et Loir-et-Cher
 Joussellin en Ille-et-Vilaine et Charente-Maritime
 Jousselot en Vendée
 Joussely en Dordogne
 Josilin (Breton)
 Joslin (Gallo)
 Joslein (Gallo)
 Jocelein (Gallo)
 Joczelein (Gallo)
 Italie
 Féminin: Gioselina
 Masculin: Giosselino
 Pays germaniques
 Gautelen
 Gautselin
 Joscelin

Patronyme 

 Charles Josselin (né en 1938), homme politique français ;
 Daniel Jocelyn (1970-), cavalier néo-zélandais de concours complet ;

 Jean Josselin (?-?), chanteur français ;
 Jean Josselin (1940-2021), boxeur français ;
 Jean-François Josselin (1939-2003), écrivain et journaliste français ;

 Joseph Soccodato dit Jacques Josselin (1894-1977), chanteur et acteur français ;

 Jacques Josselin (?-?), dramaturge et scénariste de bande dessinée

Toponymes 

 , canton de l'Ontario ;
 Josselin, commune du Morbihan ;
 Canton de Josselin ;
 Château de Josselin.

Œuvres 

 Jocelyn (1836), roman en vers d'Alphonse de Lamartine, qui a donné son nom à plusieurs adaptation :
 Jocelyn (1888), opéra de Benjamin Godard ; 
 Jocelyn (1922), film français de Léon Poirier ;
 Jocelyn (1933), film français de Pierre Guerlais ;
 Jocelyn (1952), film français de Jacques de Casembroot.

Référence 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme